

Définitions 
 Synonyme de queue-de-cheval.
 Dans le langage arpitan, une cuche est un petit mont (la Cuche entre Noyarey et Veurey-Voroize, 998 m, en Isère). À Lyon, on parle d'un cuchon de feuilles pour un tas de feuilles.
 Synonyme de plein (ce verre est cuche) dans le patois auvergnat, plus particulièrement en Haute-Loire. Exemple : « Cuche comme une huître ».

Patronyme 

 Benjamin Cuche (1967-), humoriste suisse du duo Cuche et Barbezat ;
 Bruno Cuche (1948-), général français ;
 Daniel Cuche (1912-1983), chirurgien et homme politique français ;
 Didier Cuche (1974-), skieur alpin suisse ;
 Fernand Cuche (1946-), agriculteur et homme politique suisse ;
 Guillaume Cuche (vers 1570), premier propriétaire du château Pertusier ;
 Jacques-Daniel Cuche (1779-1848), pasteur, régent à Avenches (Suisse) puis professeur à l'école protestante de Lunel (Gard) ;
 Maria Doyle-Cuche (1965-), chanteuse irlandaise ;
 Nicolas Cuche (1962-), réalisateur, scénariste et acteur français ;
 Paul Cuche (1868-1943), juriste français ;
 Robin Cuche (1998-), skieur handisport suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse